Synco Reijnders (1793-1873), Nederlands politicus;
 Izaäk Herman Reijnders/ Reynders (1839-1925), Nederlands politicus;
 Izaäk Reijnders/ Reynders (1879-1966), Nederlands generaal;
 Isaac Reijnders (1809-1873), Nederlands kunstschilder;
 Synco Reijnders (1863-1936), Nederlands burgemeester, kleinzoon van Synco Reijnders (1793-1873;
 Peter Reijnders (1900-1974), Nederlands fotograaf, filmregisseur en uitvinder;
 Karel Reijnders (1920-1997), Nederlandse letterkundige;
 Lucas Reijnders (1946), Nederlands biochemicus;
 Harry Reijnders (1954), Nederlands architect;
 Frans Reijnders, Nederlands bestuurder, burgemeester van Zevenbergen van 1971 tot 1981;
 Jan Reijnders (1951-2016), Nederlands journalist en politicus.

Zie ook
Reinders
Reynders